Blad kan henvise til flere artikler:
 Blad (plantedel) – del af planter, som normalt er specialiseret til at lave fotosyntese
 Tidsskrift – som også kaldes blad
 Dagblad – tidsskrift der udkommer dagligt
 Ugeblad – tidsskrift der udkommer ugentligt

Se også 
 Bladklinge – knivsblade o.lign
 Træblæsere – indeholder et eller to blade, som frembringer lyden